Хелениус () — фамилия. Известные носители:

 Хелениус, Артур (спортсмен) — финский конькобежец.
 Хелениус, Арттури (1878—1959) — финский предприниматель
 Хелениус, Никлас (род. 1991) — датский футболист, нападающий английского клуба «Астон Вилла» и сборной Дании.
 Хелениус, Рейно (1913—1965) — финский певец; в 1934 году поменял фамилию, получил известность как Рейно Хелисмаа.
 Хелениус, Рику (род. 1988) — финский хоккеист.
 Хелениус, Роберт (род. 1984) — финский боксёр.
 Хелениус, Харри (род. 1946) — финский дипломат.